Florencjusz, Florenty – imię męskie pochodzenia łacińskiego, występujące w Polsce już w XII wieku (1175 r.). Powstało ono od łac. przydomka Florentius, utworzonego poprzez dodanie przyrostka -ius od innego przydomka, Florens (łac. florens, -ntis — "kwitnący"). Istnieją liczni święci patroni tego imienia (nawet dwudziestu), m.in. św. Florencjusz z Populonii, biskup (IV wiek).

Genetycznie wtórnym cognomenem jest Florentyn.

Żeński odpowiednik: Florencja.

Florencjusz, Florenty imieniny obchodzi 
 15 maja, jako wspomnienie św. Florencjusza, biskupa Populonii
 13 października, jako wspomnienie św. Florencjusza z Tesaloniki
 7 listopada, jako wspomnienie św. Florencjusza, biskupa Strasburga

Znane osoby noszące imię Florencjusz, Florenty 
 św. Florencjusz – rzymski żołnierz z Legionu Tebańskiego wspominany razem ze św. Kasjuszem i św. Gereonem
 Florencio Amarilla – piłkarz paragwajski
 Florent Balmont – francuski piłkarz
 Florent Brard – francuski kolarz szosowy
 Florencio Campomanes – filipiński szachista i działacz szachowy
 Florent Malouda – francuski piłkarz
 Florent Marcellesi (ur. 1979) – francuski ekolog i polityk zamieszkały w Hiszpanii, poseł do Parlamentu Europejskiego
 Florent Mothe – francuski pieśniarz, kompozytor
 Florenty Orzeszko – polski lekarz, uczestnik powstania styczniowego, zesłaniec syberyjski, działacz polonijny, oraz pierwowzór wielu postaci literackich z utworów Elizy Orzeszkowej
 Florent Rouamba – burkiński piłkarz
 Florencio Sánchez – urugwajski dramatopisarz i dziennikarz
 Florent Serra – tenisista francuski, zwycięzca turniejów zawodowych w grze pojedynczej
 Florent Sinama-Pongolle – piłkarz francuski
 Louis Marie Florent du Châtelet – francuski dyplomata
 Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier – francuski dyplomata
 Zygmunt Florenty Wróblewski – polski fizyk, członek Akademii Umiejętności (od 1880 r.), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1882 r.)

Władcy Holandii o tym imieniu 
 Floris I Holenderski – hrabia Holandii w latach 1049–1061
 Floris II Gruby – hrabia Holandii w latach 1091–1121
 Floris III – hrabia Holandii w latach 1157–1190
 Floris IV Holenderski – hrabia Holandii w latach 1222–1234
 Floris V Holenderski – hrabia Holandii w latach 1256–1296

Zobacz też 

 Flourens — miejscowość we Francji
 katedra w Bonn

Przypisy

Bibliografia 
 Florencjusz na DEON.pl (SJ i Wydawnictwo WAM)

Męskie imiona łacińskie